Cabit ist der Familienname folgender Personen:

 Kévin Cabit (* 1992), französischer Handballspieler
 Manuel Cabit (* 1993), martiniquisch-französischer Fußballspieler